Чемпионат мира по снукеру 1981 (, также известен как 1981 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 6 по 20 апреля 1981 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стив Дэвис.

Наивысший брейк 

 145 — Дуг Маунтджой

Результаты

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1981 год в снукере